Rong Kwang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phrae, Thailanda, cu o populație de 51.016 locuitori și o suprafață de 631,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 93 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Nong Muang Khai district.

Referințe 

Amphoe în provincia Phrae